San Vito peut désigner:

 San Vito, commune italienne dans la province du Sud-Sardaigne, dans la région Sardaigne, en Italie ;
 San Vito di Cadore, commune italienne de la province de Belluno dans la région Vénétie en Italie ;
 San Vito Lo Capo, commune italienne de la province de Trapani dans la région Sicile en Italie ;
 San Vito Chietino, commune de la province de Chieti dans les Abruzzes en Italie ;
 San Vito sullo Ionio, commune italienne de la province de Catanzaro dans la région Calabre en Italie ;
 San Vito di Leguzzano, commune italienne de la province de Vicence dans la région Vénétie en Italie ;
 San Vito dei Normanni, commune italienne de la province de Brindisi dans les Pouilles en Italie ;
 San Vito Romano, commune italienne de la ville métropolitaine de Rome Capitale dans la région Latium en Italie ;
 San Vito al Tagliamento, commune de la province de Pordenone, dans la région autonome Frioul-Vénétie Julienne en Italie ;
 San Vito al Torre, commune italienne de la province d'Udine dans la région Frioul-Vénétie Julienne en Italie ;
 Bagnolo San Vito, commune italienne de la province de Mantoue dans la région Lombardie en Italie ;
 Celle di San Vito, commune italienne de la province de Foggia dans la région des Pouilles en Italie ;
 Monte San Vito,  commune italienne dans la province d'Ancône, dans la région Marches, en Italie centrale ;